Остроклюв () — вид птиц из семейства титировых (Tityridae), единственный в роде остроклювов (Oxyruncus). Имеет очаговое распространение от Коста-Рики до Бразилии и Парагвая. Обитает в субтропических и тропических низменных влажных лесах, на высоте до 1200 метров над уровнем моря. Длина тела — 16—17 см.

Описание 
Коренастая и коротконогая птица, размером примерно с королевского тиранна, но с относительно меньшими головой и клювом и более коротким хвостом. Клюв короче головы, прямой, клиновидный и острый. Ноздри узкоовальные или почти линейные. Крыло умеренное, с почти усечённой вершиной, седьмое, восьмое и девятое маховые перья самые длинные, шестое и десятое короче и почти равны; самые длинные первичные перья превышают по длине вторичные более чем на длину клюва по дорсальной линии надклювья (culmen). Хвост заметно короче крыла до конца второстепенных маховых перьев, слегка выемчатый, дважды закруглённый или ровный. Предплюсна толстая, длиннее клюва и заметно длиннее среднего пальца с когтем. Когти на ногах сильно изогнутые и острые.

Птицы обоих полов оливково-зелёные сверху и беловатые или бледно-желтоватые снизу. Нижняя часть тела усеяна чёткими тёмными пятнами, по форме напоминающими треугольники. На голове и шее есть тонкие тёмные полоски. Кроме того, на голове имеется срединное продольное пятно ярко-красного цвета у самцов и  бледно-оранжевого у самок. У самцов область этого пятна представлена большим количеством перьев, которые превосходят таковые у самок по длине.

Питаются фруктами, насекомыми и прочими членистоногими. Часто входят в смешанные группы кормящихся птиц.

Самый характерный тип вокализации — высокая нисходящая трель, звучащая как «eeeeuuuurrr» и напоминающая пение цикад. Во время тока самцы формируют группы из трёх-четырёх птиц.

Экземпляр Oxyruncus cristatus hypoglaucus из коллекции музея «Натуралис»

Классификация

Таксономия 
Род Oxyruncus был выделен голландским зоологом Конрадом Темминком в 1820 году, который не отнёс к этому роду ни одного вида. Остроклюв как вид был описан в 1821 году английским натуралистом Уильямом Свенсоном под биномиальным названием Oxyrhuncus cristatus с буквой n, вставленной в название рода. Слово Oxyruncus происходит от  [oxús] — «острый, заострённый», и  [rhúnkhos] — «клюв». Видовое название происходит от , что означает «хохлатый, гребенчатый».

Систематическое положение и филогения 
Большинство молекулярно-генетических исследований показывают, что остроклювы связаны с титировыми (Tityridae), хотя и филогенетически обособлены от большинства их представителей. Клада Onychorhynchini или Onychorhynchidae, включающая роды Onychorhynchus, Myiobius и Terenotriccus, является сестринским таксоном по отношению к остроклювам, либо занимает ещё более базальное положение. В настоящее время не существует консенсуса о том, следует ли включать остроклювов и кладу, объединяющую три вышеперечисленных рода, в состав титировых или выделять в самостоятельные семейства Oxyruncidae и Onychorhynchidae соответственно. Международный союз орнитологов следует первой классификации. Согласно , остроклювы являются сестринским таксоном к трибе Onychorhynchini в составе подсемейства Oxyruncinae семейства титировых. Североамериканский и южноамериканский классификационные комитеты Американского орнитологического общества и  выделяют остроклювов в монотипическое семейство Oxyruncidae. 

Когда остроклювы и Onychorhynchini/Onychorhynchidae считаются тесно связанными с титировыми, их включение в состав семейства Tityridae или выделение в самостоятельные семейства носит во многом произвольный характер. Однако в топологии  остроклювы и Onychorhynchidae образуют отдельные семейства, не связанные с титировыми близкими родственными связями.

Подвиды 
Выделяют 4 подвида:
  — Коста-Рика и запад Панамы;
  — восток Панамы;
  — юго-восток Венесуэлы, Гвиана и северо-восток Бразилии;
  — юго-восток Бразилии, восток Парагвая и крайний северо-восток Аргентины (север Мисьонес).

Примечания

Комментарии

Источники 

Титировые
Монотипические роды птиц
Птицы Центральной Америки
Птицы Южной Америки
Животные, описанные в 1821 году